Scott Hastings può riferirsi a:

 Scott Hastings (1960-), cestista statunitense
 Scott Hastings (1964-), rugbista scozzese